Люблинó — название географических объектов.

Москва 
 Люблино — бывший город в Московской области, с 1960 года вошедший в состав Москвы.
 Люблино — район в Юго-Восточном административном округе Москвы.
 Люблино — музей-усадьба конца XVIII — начала XIX века в данном районе.
 Люблино, ранее Люблино-Дачное — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги.
 Люблино-Сортировочное — железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги.
 «Люблино» — станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

Населённые пункты 
Россия
 Люблино — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области.
 Люблино — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Люблино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Люблино — село в Ханкайском районе Приморского края.
 Люблино — село в Холмском районе Сахалинской области.
 Люблино — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.

Украина
 Люблино — село в Березанском районе Николаевской области.

См. также